Entente Boulet Rouge-Riche Mare Rovers é um clube de futebol da Maurícia. Disputou a primeira divisão pela última vez em 2014–15.

Clubes de futebol da Maurícia